Католицький монастир, або кляштор
 Національний конвент — французьке конституційне й законодавче зібрання в 1792—1795 роках.
 Конвент фанів